Појам  може да се односи на:
Карл Аугуст, велики војвода од Сакс-Вајмар-Ајзенаха,
Карл Аугуст, кнез од Насау-Вајлбурга,